Die Liste der Baudenkmäler in Büderich enthält die denkmalgeschützten Bauwerke auf dem Gebiet des Weseler Stadtteils Büderich in Nordrhein-Westfalen. Diese Baudenkmäler sind in Teil A der Denkmalliste der Stadt Wesel eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das nordrhein-westfälische Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW).

Darüber hinaus gibt es besonders erhaltenswerte Gebäude, die hier ebenfalls in einer weiteren Tabelle aufgeführt werden.

Baudenkmäler 

|}

Weitere besonders erhaltenswerte Gebäude 

|}

Weblinks 
 Stellungnahme des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege zum Denkmalbereich Nr. 1 der Stadt Wesel „Büderich“ auf www.wesel.de
 Entwurf Satzung über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und unbebauter Flächen für „Neu-Büderich“, historische Stadtanlage auf regelmäßigem Rechteckraster in Wesel-Büderich gem. § 86 BAUO NRW, Stand 29. Mai 2012 auf www.wesel.de
 SATZUNG DER STADT WESEL ÜBER DIE ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN UND UNBEBAUTER FLÄCHEN FÜR „NEU-BÜDERICH“, HISTORISCHE STADTANLAGE AUF REGELMÄSSIGEM RECHTECKRASTER IN WESEL-BÜDERICH GEM. § 86 BAUO NRW vom 23. Mai 2013 auf www.wesel.de

Buderich #Wesel
Buderich
!